Crystal Springs ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Crystal Springs (Arkansas)
 Crystal Springs (Florida)
 Crystal Springs (Georgia)
 Crystal Springs (Mississippi)
 Crystal Springs (North Dakota)
 Crystal Springs (Ohio)
 Crystal Springs (Pennsylvania)
 Crystal Springs (Tennessee)
 Crystal Springs (Utah)
 Crystal Springs (Virginia)
 Crystal Springs (West Virginia)

in Kanada:
 Crystal Springs (Alberta)
 Crystal Springs (Saskatchewan)

Siehe auch:
 Crystal Spring